Novigrad (Ístria) — cidade
Novigrad (Condado de Zadar) — comuna

Desambiguações de topônimos